

События 
 Консулы Марк Валерий Максим (патриций) и Гай Элий Пет (плебей).
 В Милете Деметрия встретила сестра Филы Эвридика с Птолемаидой, дочерью Птолемея и Эвридики. Женитьба Деметрия на Птолемаиде. Деметрий двинулся на города Азии и часть взял, а часть перешли к нему добровольно. Он занял Сарды. С войском появился Агафокл, сын Лисимаха, Деметрий ушёл во Фригию. Агафокл следовал за ним. Деметрий одержал верх в нескольких стычках, но в его войске начался голод и мор.
 Середина 280-х годов — Диктатор (№ 67) Марк Эмилий Барбула. Диктатор (№ 68) Аппий Клавдий Цек. Диктатор (№ 69) Публий Корнелий Руфин.
 280-е годы — Царство Чу заключает союз с Ци. Царству Цинь удаётся расколоть этот союз.

См. также